Дми́трий Никола́евич Архи́пов (род. 1 апреля 1981, Ташкент) — российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по фристайлу (акробатика) на Олимпиаде в Турине. Заслуженный мастер спорта России.

Чемпион мира 2003 года, обладатель Кубка мира. Чемпион России 2001 года.

Ссылки 
 

Фристайлисты по алфавиту
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 1 апреля
Фристайлисты России
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по фристайлу
Чемпионы России по фристайлу